Kikumaru Eiji est un personnage du manga Le Prince du tennis.

Le malicieux Kikumaru est connu comme étant un véritable enfant. Son langage enfantin, son timbre puéril, ses accès de colère (ou de rire) font de lui un gamin, mais il n'en reste pas moins sérieux au jeu, notamment quand il joue avec Oishi. Effectivement, ils sont connus comme étant le « Seigaku Golden Pair », de redoutables combattants en match double, et ont la réputation d'avoir un niveau national. 

Si Oishi est plutôt calme et réservé, Kikumaru joue beaucoup de manière plus détendue, usant de petites grimaces sympathiques et de mimiques pour provoquer l'adversaire. Ses mouvements gracieux et sa souplesse lui permettent de jouer acrobatiquement. Leur tactique consiste souvent à ce qu'Oishi trouve des faiblesses dans le jeu adverse en fond de court, tandis que Kikumaru attaque avec un féroce jeu au filet. Ils sont d'une grande complémentarité et complicité, ce qui leur permet d'avoir des tactiques basées sur des signes ou des questions de la vie quotidienne (« De quel côté tombe toujours mon  teddy-bear » pour orienter son partenaire vers l'un des côtés du court).

Cette stratégie leur permet d'avoir un niveau de joueurs nationaux, et fait d'eux une paire de double redoutée dans le monde du tennis junior.

Il a l'occasion de jouer avec d'autres partenaires, comme Fuji, ou Momoshiro devant lequel il s'efface pour le laisser évoluer tandis qu'il acquiert ce rôle d'aîné. Il évolue également en simple et se révèle également être un excellent joueur (bien que de son propre aveu, il préfère le double car il se sent moins seul). Son style principalement intuitif le rend cependant vulnérable face à des joueurs très tacticiens (il n'a notamment jamais battu Oishi). Il a aussi une constitution faible, et se fatigue anormalement rapidement, préférant alors les matchs expédiés. Il comble néanmoins cette carence avant le championnat national et remporte durant celui-ci son seul match en simple de la série.

Caractéristiques : Agilité. C'est aussi le seul joueur avec Fuji que Inui n'arrive pas à cerner.

Coups Spéciaux 

Acrobatic Tennis : Kikumaru joue au filet, mais peut rattraper n'importe quelle balle en sautant ou en feignant (apparition : match contre Fudomine)
Kikumaru Beam
Kikumaru Bazooka
Double Kikumaru : Kikumaru acquiert de l'agilité, ce qui lui permet de paraître en double aux yeux de ses adversaires.

Adversaires 

Fudomine : Victoire avec Oishi
Saint Rudolph : Akazawa/Kaneda (Défaite avec Oishi)
Yamabuki : Minami/Higashikata (Victoire avec Oishi)
Hyotei : Muhaki Gakuto/Oshitari Yuushi (Victoire avec Momoshiro)
Midoriyama : Victoire avec Momoshiro
Jyousei Shounan : Victoire avec Oishi
Rokkaku : Saeki/Itskui (Victoire avec Fuji)
Rikkaidai : Yagyuu Hiroshi/Niou Masaharu (Défaite avec Oishi)
Higa : Kai Yujiro (Victoire)
Hyotei 2 : Shishido Ryou/Ootori Choutarou(Défaite avec Oishi malgré le développement d'une technique de double synchronisation)
Camp de sélection du Kantou : Shishido/Oishi (Victoire avec Ootori. Il parvient à sublimer Ootori triste à l'idée d'affronter son mentor, ce qui lui vaudra sa sélection dans l'équipe du Kanto). 
American Team : Tom Griffey/Terry Griffey (Défaite avec Oshitari)
Rikkaidai 2 : Jackal Kuwahara/Bunta Marui (Victoire 7-5 avec Oishi)

Personnage de Prince du tennis

en:List of The Prince of Tennis characters#Eiji Kikumaru